Scilla kan syfta på:

 Scilla – ett släkte i familjen sparrisväxter, se Blåstjärnesläktet

Geografi

Italien 

 Scilla, kommun, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 

Robotskapade Italienförgreningar